Riverensi – abitanti di Rivera (Colombia)
Riverensi – abitanti di Rivera (Uruguay)